2NE1 () са южнокорейска група дебютирала под лейбъла YG Entertainment през 2009 г. Бум, Дара, Си Ел и Минзи дебютират с песента „Fire“, част от първия им миниалбум 2NE1(2009).

На 9 септември, 2010 излиза първия им студиен албум „To anyone“, който съдържа първите соло песни на Пак Бум и Пак Сандара както и дуета между Си Ел и Минзи. Песните „Go away“, „Can't Nobody“, „It Hurts“ и „Follow Me“ стават най-продаваните сингли от албума и групата добива все повече популярност в Източна Азия. Малко след излизането на албума групата тръгва на турне и издава първия си албум на живо „2NE1 1st Live Concert (Nolza!)“

През 2011 година групата издава втория си миниалбум озаглавен „2NE1(2011)“Албума вкючва хита им I Am the Best, който продава над 3.5 милиона копия. Групата тръгва на второто си турне „New Evolution“ 

В периода 2012 – 2013 г.групата издава няколко дигитални сингъла – I love you, Falling in love и Missing you, а през 2014 реализират втория си студиен албум Crush, който съдържа песните Comeback home, Gotta be you, If I were you. Песните продават милиони копия, а албума се класира на 61 позиция в „Билборд 200“.  Групата издава третия си албум на живо на 23 юни 2014

Албуми

Студийни албуми

Миниалбуми

Албуми на живо

Сингли

Видеоклипове

Източници 

2NE1
2NE1